Blue Box bzw. Bluebox steht für:

 die Bluescreen-Technik im Kino und beim Fernsehen
 Blue Box (Phreaking), die beim Phreaking (Manipulation von Telefonverbindungen) benutzte Schaltung
 Blue Box (Musik), polnischer Sänger
 NuBox, deutsche Jazz-Kombo
 BlueBox (Debugger) – Debugger für embedded Mikrocontroller von iSYSTEM
 Bluebox (Kunst), Lichtinstallation in Magdeburg
 BlueBox Bochum, das Architekturgebäude der Hochschule Bochum
 Blue Box, eine Virtualisierungsumgebung unter Rhapsody, siehe Classic-Umgebung
 Blue Box (Lokal), Szenelokal in Wien